Medina County er navnet på 2 counties i USA:

 Medina County, Ohio
 Medina County, Texas